Bundesliga 1984/1985 był to 22. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 24 sierpnia 1984 roku, a zakończył się 8 czerwca 1985. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół VfB Stuttgart. Nowym mistrze Niemiec został Bayern Monachium, dla którego był to siódmy tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Klaus Allofs, który strzelił 26 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
Arminia Bielefeld, 16. drużyna Bundesligi oraz 1. FC Saarbrücken, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. 1. FC Saarbrücken zwyciężyło w rywalizacji 3:1, dzięki czemu awansowało do Bundesligi. Arminia Bielefeld spadła do 2. Bundesligi.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1984 w Niemczech
1985 w Niemczech